Richard Lower peut être le patronyme de :
Richard Lower (1631-1691), médecin anglais ;
 Richard Lower (1782–1865), poète anglais.